Lakiasuo kan syfta på följande platser:

Finland 

 Lakiasuo (träsk), Kymmenedalen, 
 Lakiasuo (mosse), Egentliga Finland, 

Robotskapade Finlandförgreningar